armenski dram, valuta Armenije
 gorskokarabaški dram, valuta Gorskog Karabaha

Valute